Серо де Охас има више значења:

 Серо де Охас (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Охас (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику